Middelbaar onderwijs; zie Middelbare school
Mo-lerarenopleiding, 1912-1987
Maatschappijoriëntatie, een toets voor inburgeraars
Molybdeen, een scheikundig element
Moleculair orbitaal, een begrip in de natuurkunde
Modus operandi, Latijn voor manier van werken
MO*, een Belgisch kwartaalblad, ook als bijlage bij Knack
MØ (1988), Deense zangeres
The Mo, een Nederlandse muziekgroep
Chemin de fer Martigny-Orsières, een voormalige Zwitserse spooronderneming; zie Spoorlijn Martigny - Orsières
Mo (2010), een Britse film uit 2010 
Mo (rivier), een rivier in Ghana

Plaatsen:
MO, afkorting van Missouri (staat), een Amerikaanse staat
Mo (Hedmark), een plaats in Hedmark, Noorwegen
Mo (Hordaland), een plaats in de gemeente Modalen, Noorwegen
Mo (noordelijk deel), een plaats in Zweden
Mo i Rana, een plaats in de gemeente Rana in Noorwegen